Аббревиатура. Может иметь одно из следующих значений.

 Чебаркульский металлургический завод, в настоящее время — завод Уральская кузница, входящий в состав группы «Мечел»
 Чебаркульский молочный завод
 Челябинский металлургический завод, в настоящее время — Челябинский металлургический комбинат, входящий в состав группы «Мечел»
 Челябинский механический завод
 Челябинский молочный завод
 Чепецкий механический завод
 Череповецкий металлургический завод
 Черкизовский молочный завод
 Читинский машиностроительный завод
 Чусовской металлургический завод
 ЧМЗ [чеэмзэ́ или чемэзэ́] — разговорное название Металлургического района Челябинска

Ссылки 
 ЧМЗ в справочнике sokr.ru